Questa voce rappresenta una lista degli Stati degli Stati Uniti d'America in ordine di superficie terrestre occupata.

I soli primi 4 Stati per estensione costituiscono più di un terzo della superficie complessiva degli Stati Uniti d'America.

In corsivo sono indicate le dipendenze statunitensi e il Distretto di Columbia, in quanto questi non sono Stati. Le percentuali sono approssimate ai centesimi.

Voci correlate 
Stati Uniti d'America
Stato degli Stati Uniti d'America
Stati degli Stati Uniti d'America per popolazione

Stati degli Stati Uniti d'America